Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe — em Guadalupe, Espanha
 Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe — santuário nacional do México
 Santuário da Virgem de Guadalupe (Hondarribia) — na Espanha

 Em Portugal
 Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe (Mouçós)
 Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe (Agualva) — nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe (Guadalupe) — nos Açores
 Capela de Nossa Senhora de Guadalupe (Braga)
 Capela de Nossa Senhora de Guadalupe (Raposeira) — no concelho de Vila do Bispo

Desambiguações de templos